Хулиан Андрес Киньонес Киньонес (; род. 24 марта 1997 года, Магуи-Паян, Колумбия) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Атлас».

Клубная карьера 
Киньонес начал карьеру в мексиканском «УАНЛ Тигрес». В начале 2016 года для получения игровой практики он на правах аренды перешёл в «Венадос». 9 января в матче против «Минерос де Сакатекас» Хулиан дебютировал в Лиге Ассенсо. В этом же поединке Киньонес забил свой первый гол за «Венадос». Летом Хулиан вернулся в УАНЛ. 24 июля в матче против «Атласа» он дебютировал в мексиканской Примере, заменив во втором тайме Исмаэля Сосу. В своём дебютном сезоне Киньонес стал чемпионом Мексики.

Летом 2017 года Киньонес на правах аренды перешёл в Лобос БУАП. 23 июля в матче против «Сантос Лагуна» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Хулиан забил свой первый гол за Лобос БУАП. В следующих шести матчах он забил шесть мячей.

Летом 2021 года перешёл в клуб «Атлас».

Международная карьера 
В 2017 года Киньонес в составе молодёжной сборной Колумбии принял участие в молодёжного чемпионата Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против команд Парагвая, Чили, Венесуэлы, Аргентины, а также дважды против Бразилии и Эквадора.

Достижения 
Командные

 УАНЛ Тигрес
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2016, Клаусура 2019
  Лига чемпионов КОНКАКАФ — 2020

 Атлас
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2021, Клаусура 2022
  Чемпион чемпионов — 2022

Личные
 Символическая сборная чемпионата Мексики — Клаусура 2022
 Лучший атакующий полузащитник чемпионата Мексики — 2021/22
 Участник матча всех звёзд чемпионата Мексики — 2022

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Венадос»
Игроки ФК «Лобос БУАП»
Игроки ФК «Атлас»